Уздин (, ) — село в Сербии, в общине Ковачица, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2498 жителей (по переписи населения 1991 года — 3099 жителей).

Демография 
В селе Уздин, по переписи 2002 года проживали 1985 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,9 лет (40,4 года у мужчин и 43,5 года у женщин). В селе есть 846 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,95.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 Уздин на карте проекта Wikimapia

Населённые пункты Воеводины